Australian Open 2011 a fost un turneu de tenis de Grand Slam care a avut loc la Melbourne Park, în perioada 17–30 ianuarie 2011. A fost a 99-a ediție a Australian Open și primul turneu major de tenis al anului. S-a jucat pe terenuri cu suprafață dură, din plexicushion. Turneul a făcut parte din circuitul masculin ATP World Tour 2011 și din circuitul feminin WTA Tour 2011. Câștigătorii au primit câte două mii de puncte.

Campioni
Novak Djokovic l-a învins pe Andy Murray în finală câștigând titlul la simplu masculin. A fost al doilea său titlu la Australian Open și al doilea titlu major în general.

Kim Clijsters a câștigat primul ei titlu la Australian Open și al patrulea Grand Slam la general, învingând-o pe Li Na în finală. 

La dublu masculin, cel mai bun cuplu din lume, reprezentat de gemenii americani Bob și Mike Bryan, a câștigat pentru a cincea oară trofeul. Titlurile anterioare au fost câștigate în 2006, 2007, 2009 și 2010.

Gisela Dulko și Flavia Pennetta au câștigat titlul titlu la dublu feminin învingând în finală perechea Victoria Azarenka și Maria Kirilenko. Acesta avea să fie singurul titlu de dublu de Grand Slam al lui Dulko și Pennetta.

Cuplul sloveno-canadian Katarina Srebotnik și Daniel Nestor a câștigat pentru prima dată la dublu mixt. Pentru Srebotnik a fost al cincilea titlu de Grand Slam la dublu mixt, pentru Nestor a fost al doilea.

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Distribuirea punctelor și premii în bani

Puncte

Premii în bani

* per echipă

Note

Legături externe
 Australian Open official website
 

2011
2011 în tenis